Reuth bei Erbendorf, une commune de Bavière, Allemagne. 
 Reuth (Rhénanie-Palatinat), une commune d'Allemagne. 
 Reuth (Saxe), une commune d'Allemagne. 
 Reuth, un village de la commune Baerle-Nassau aux Pays-Bas.